Montségur může být:

 Montségur (Ariège) – obec v departementu Ariège
 Montségur (hrad) – katarský hrad v departementu Ariège
 Montségur-sur-Lauzon – obec v departementu Drôme